Big Bayou ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bayou (Florida), im Lee County
 Big Bayou (Missouri), im Pemiscot County
 Big Bayou (Texas), im Refugio County